Dadler bezeichnet 

 einen Gemeindeteil von Isny im Allgäu

 ist der Familienname von
 Sebastian Dadler